Are You Listening? может означать:
 Are You Listening? (альбом Долорес О’Риордан), 2007 год;
 Are You Listening? (альбом Emery), 2010 год.